Карл Ди́дрих Ба́дер (; род. , Алегзандрия, Виргиния, США) — американский актёр, известный по ролям в пародийных комедиях «Знакомство со спартанцами», «Вампирский засос» и «Очень голодные игры».

Биография 
Карл Дидрих Бадер родился 24 декабря 1966 года в Алегзандрии, штат Виргиния, в канун Рождества. Его родители немецкого происхождения — Гретта Бадер, скульптор, и Уильям Бэнкс Бадер, политик. Его прадед по отцовской линии, Эдвард Лоуренс Бадер, был мэром Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Когда Дидриху было два года, его семья переехала в Париж, но он вернулся в США для учёбы в Groveton High School. Он окончил T.C. Williams High School в Алегзандрии и учился в университете искусств University of North Carolina School of the Arts в Северной Каролине. С 1998 года Бадер женат на Далси Роджерс, которая также является актрисой.

Карьера 
После нескольких гостевых ролей в популярных телевизионных сериалах, таких как «Принц из Беверли-Хиллз», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Квантовый скачок», «Диагноз: Убийство» и «Весёлая компания», в 1993 году Бадер сыграл свою первую главную роль в сериале «Опасный театр». В том же году он дебютировал в кино, снявшись в фильме «Деревенщина в Беверли-Хиллз», а после вернулся на телевидение, играя в «Шоу Дрю Кэри», начиная с 1995 года.

Бадер озвучил персонажей многих анимационных фильмов и сериалов, таких как «Царь горы», «Геркулес», «Ледниковый период», «Симпсоны», «Базз Лайтер из звездной команды» и «Пингвины из Мадагаскара». В 1999 году он появился в фильме «Офисное пространство», а в 2004 году в «Наполеон Динамит» и «Евротур».

В 2010 году Бадер сыграл роль Чарли в телесериале «Сбежавшая работа». В 2012 году он озвучил в мультсериале «Наполеон Динамит» исполненного им персонажа из одноимённого фильма. Он сыграл российского космонавта Юрия в диснеевском фильме «Космические друзья».

Бадер озвучил различных персонажей в нескольких мультфильмах про Бэтмена: «Бэтмен», «Бэтмен будущего» и «Бэтмен: Отважный и смелый», а также Гая Гарднера в мультсериале «Зелёный Фонарь».

Фильмография

Фильмы и телесериалы

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Киноактёры США